Dopo aver svolto la carriera di insegnante in Francia e in Italia nel 1992 va in pensione e inizia a scrivere e a dedicarsi al volontariato.

Ha partecipato a numerosi concorsi letterari vincendo il "Gronchi" , "Melbourne" e il "Pepa" per la narrativa e il “La Rocca” per la poesia. Hanno curato la prefazione del libro "Fili Blu" Adriano Sofri, Ovidio Bompressi, Barbara Palombelli e Dacia Maraini. 

Per la sua attività di volontariato nel Carcere Don Bosco di Pisa nel 2007 il Presidente della Repubblica le ha inviato una lettera di riconoscimento e il comune di Pontedera ha deciso di onorarla del titolo di "cittadina esemplare".

Forte dell'esperienza vissuta a fianco del marito Enolo Biasci, al seguito del quale ha vissuto in Francia dove la Piaggio aveva dislocato la produzione della Vespa 400, si è fatta promotrice del gemellaggio tra Fourchambault e Pontedera.

È scomparsa nel 2013 all'età di 90 anni.

Opere

 Diario in treno memorie e racconti, Ed. Pagnini, Firenze 1992
 Mamma Italia Ed. Il Grappolo, Salerno 1994
 La piazza dei miei ricordi Ed. Il Grappolo, Salerno 1995
 Dentro queste mura Ed. Il Grappolo, Salerno 1996
 Fili blu Ed. Il Grappolo, Salerno 1998
 Le mie poesie Ed. Gabrieli, Roma 2000
 La Vespa in Francia Ed. CLD Libri, Fornacette 2001
 Racconti di emigrazione
 I miei studenti reclusi Ed. Tagete, Pontedera 2003
 Bisogno d'amore Ed. Tagete, Pontedera 2005
 Cara Francia Ed. Tagete, Pontedera 2006

Note

Collegamenti esterni